Dimitrovgrad kan syfta på:

Personer 
 Georgi Dimitrov (1882–1949), en bulgarisk kommunistisk politiker och teoretiker av makedonsk härkomst, med städer uppkallade efter sig

Geografi

Bulgarien 

 Dimitrovgrad, Bulgarien – en kommun i regionen Chaskovo

Se även
 Obsjtina Dimitrovgrad, kommun, Chaskovo,

Ryssland 

 Dimitrovgrad, Ryssland – en ort i Uljanovsk oblast,

Serbien 

 Dimitrovgrad, Serbien – en stad i sydöstra Serbien belägen vid bulgariska gränsen